Rajmund Berengar I (ok. 1023–1076), zwany Starym – hrabia Barcelony i Girony
 Rajmund Berengar II (1053/54–1082), zwany Lnianogłowym – hrabia Barcelony od 1076 do 1082
 Rajmund Berengar III Wielki (1082–1131) – hrabia Barcelony i Prowansji, templariusz
 Rajmund Berengar IV Święty (ok. 1113–1162) – hrabia Barcelony i książę Aragonii
 Rajmund Berengar II Prowansalski (ok. 1135–1166) – hrabia Prowansji w latach 1144–1166
 Rajmund Berengar III Prowansalski (ok. 1158–1181) – hrabia Cerdanya w latach 1162–1168 jako Piotr, hrabia Prowansji w latach 1173–1181
 Rajmund Berengar IV Prowansalski (1195–1245) – hrabia Prowansji i Forcalquier
 Rajmund Berengar z Andrii (pomiędzy 1279 a 1282 – 1307) – hrabia Andrii
 Rajmund Berengar (Wielki Mistrz Szpitalników) (zm. 1374)

Zobacz też 
 Berengar Rajmund – strona ujednoznaczniająca